Il toponimo Katuba può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Katuba. comune del distretto di Chibombo
Katuba. comune del distretto di Masaiti